

Miejscowości i ich części w Polsce  

 Wg TERYT jest ich 22, w tym 15 podstawowych
 Wincentów – część miasta Radom
 Wincentów – część miasta Skaryszew
 Wincentów – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw 
 Wincentów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów 
 Wincentów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec 
 Wincentów – część wsi Walewice w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Wincentów – część wsi Dmosin Drugi w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin 
 Wincentów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask 
 Wincentów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa 
 Wincentów – część kolonii Topola Katowa w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Wincentów – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Dobroń 
 Wincentów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Rzeczniów 
 Wincentów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria 
 Wincentów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Łąck 
 Wincentów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki 
 Wincentów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Tczów 
 Wincentów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska 
 Wincentów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów 
 Wincentów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Wincentów – część wsi Komorna w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów
 Wincentów – przysiółek wsi Żelisławice w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin 
 Wincentów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Brudzew

Zobacz też 
 Wincentowo